La route départementale 113, ou RD 113, désigne deux routes distinctes situées :
 l'une dans le département des Bouches-du-Rhône, qui relie Marseille à Saint-Martin-de-Crau, reprenant l'ancienne RN 113, déclassée en 2006 ;
 l'autre dans le département des Yvelines, qui relie Orgeval à Chaufour-lès-Bonnières, reprenant l'ancienne RN 13.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Bouches-du-Rhône
 Routes des Yvelines

113